Ptahmose, auch Ptehmes ist der Name von*

 Ptahmose (Bildhauer), altägyptischer Bildhauer der 18. Dynastie
 Ptahmose (Bürgermeister), hoher altägyptischer Beamter unter Ramses II.
 Ptahmose (Goldschmied),  altägyptischer Goldschmied der 19. Dynastie
 Ptahmose (Schatzmeister), Schatzmeister unter Amenophis III.
 Ptahmose (Steinschneider), altägyptischer Künstler der 19. Dynastie
 Ptahmose (Wesir), südlicher Wesir unter Amenophis III.
 Ptahmose (Wesir unter Thutmosis III.), nördlicher Wesir unter Thutmosis III.
 Ptahmose I., Hoherpriester des Ptah unter Thutmosis III.
 Ptahmose II., Hoherpriester des Ptah unter Thutmosis IV.

Einzelnachweise 

Altägyptischer Personenname